Überseebank bezeichnet:

 die 1886 gegründete Deutsche Ueberseeische Bank 
 die portugiesische Banco Nacional Ultramarino
 die 1965 unter dem Namen „Überseebank AG“ gegründete Schweizer Falcon Private Bank Ltd.